Epistigme är ett släkte av svampar. Epistigme ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epistigme